Vysoký Újezd kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Vysoký Újezd (ort i Tjeckien, Beroun), Mellersta Böhmen, 
 Vysoký Újezd (ort i Tjeckien, lat 49,81, long 14,48), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar